Osoby o tym nazwisku:
 Carl Bertilsson – szwedzki gimnastyk
 Henrik Bertilsson – szwedzki piłkarz
 Johan Bertilsson – szwedzki piłkarz
 Per Bertilsson – szwedzki gimnastyk